Olivier Devaux (né le ) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière en club

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || HC Ajoie || LNB ||12 ||0 ||0 ||0 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0  
|-
|2002-2003 || HC Ajoie || LNB ||29 ||0 ||0 ||0 ||2 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2003-2004 || HC Ajoie || LNB ||26 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || HC Ajoie || LNB ||43 ||0 ||2 ||2 ||24 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2005-2006 || HC Ajoie || LNB ||36 ||1 ||4 ||5 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-

|146 ||1 ||6 ||7 ||52 ||13 ||0 ||0 ||0 ||2

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en juin 1984
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du HC Ajoie
Défenseur de hockey sur glace